Cesani – abitanti di Cesa
Cesani – abitanti di Cese di Montefortino